Belana kann sein:

 ein weiblicher Vorname, siehe Belana (Vorname)
die Belana (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 eine Namensvariante für den osttimoresischen Ort Betano

Siehe auch:
Figuren im Star-Trek-Universum #Lieutenant B’Elanna Torres